Грейс Палотта или Паллотта (, ок. 1870, Вена — 21 февраля 1959, Лондон) — английская актриса, певица, модель, один из символов прекрасной эпохи.

Биография 
Выступала в лондонском Gaiety Theatre. В 1895—1918 не раз гастролировала с театром в Австралии, где, в частности, блистала в известной музыкальной комедии Генри А. Дю Суше Человек из Мехико. Затем поселилась в Мельбурне, где и закончила сценическую карьеру.

Открытки с её фотоизображениями (в том числе — Привет из Австралии, Счастливого Рождества и т. п.) были чрезвычайно популярны в конце XIX — начале XX вв., значительное количество их сохранилось.

Ссылки 
  
 Фотография
 Программа спектакля «Человек из Мехико» с участием Г.Палотты, Аделаида, 1906
 Фотографии Грейс Палотты в Национальной библиотеке Австралии 
 Фотографии Грейс Палотты в фонде Государственной библиотеки Виктории
 Фотография, 1904
 Фотография, ок. 1905
 Фотография, ок. 1907
 Фотография 
 Фотография

Певцы и певицы Великобритании
Фотомодели Великобритании
Фотомодели Австралии